Рева́з (Резо́) Ильи́ч Лаги́дзе (; 1921—1981) — советский грузинский композитор. народный артист Грузинской ССР (1961).

Биография 
Родился 10 июля 1921 года в селе Багдати Российской империи, ныне Грузия.

В 1948 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции. Был учеником А. М. Баланчивадзе. Творческую деятельность начал в 1940 году. Первая работа в кинематографе состоялась в 1951 году, в документальном фильме «Штурм одиннадцати вершин».

Был скрипачом в симфонических оркестрах Грузинской филармонии (1941—1945), а затем — Грузинского радио (1945—1949). С 1962 года заведовал кафедрой музыки Тбилисского педагогического института.

С 1964 года преподавал в Тбилисской консерватории.

Значительное место в творчестве Реваза Лагидзе занимало песенное творчество. В содружестве с поэтом Петром Грузинским написал знаменитую песню «Тбилисо». Работал над музыкальными комедиями, симфоническими и камерно-инструментальными произведениями. Сочинял также фортепьянные пьесы, романсы, музыку к спектаклям и кинофильмам.
Написал оперу «Лела» (первая постановка (1973) при участии Медеи Амиранашвили, Зураба Анджапаридзе, Тариэла Чичинадзе, Джемала Мдивани, Шота Чанкветадзе, Эльзы Гарсеванишвили).

Скончался 16 октября 1981 года.

Память 
 Одной из музыкальных школ Тбилиси было присвоено имя композитора.
 В Тбилисском педагогическом институте, в котором Реваз Лагидзе преподавал около 20 лет, была учреждена премия его имени.

Творчество

Фильмография 
  — Штурм одиннадцати вершин (документальный)
  — Непослушный козлёнок (анимационный)
  — Мзечабуки (анимационный)
  — Волшебная свирель
  — В солнечном краю (документальный)
  — Последний из Сабудара
  — Зуб акулы
 1959 — Нино
 1959 — Цветок на снегу
  — Прерванная песня (Prerusená piesen СССР, Чехословакия)
  — Добрые люди
 1961 — Под одним небом
 1961 — Рассказ нищего
  — Кто оседлает коня?
  — Закон гор
  — Хевсурская баллада
  — Мой друг Нодар
  — Распятый остров
 1968 — Тревога
  — Ожидание
  — Искатели затонувшего города
  — Тепло твоих рук
  — Ночной визит
 1974 — Спелые гроздья
  — Камень чистой воды
  — Ученик эскулапа

Эстрада 
 — Адандали дандали
 — Весенняя песня
 1959 — Песня о Тбилиси («Тбилисо»)
 — Песня о дружбе
 — Сачидао
 — Я встретил девушку

Призы и награды 
 заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1958)
 народный артист Грузинской ССР (1961)
 орден «Знак Почёта» (2 апреля 1966)
 премия Ленинского комсомола Грузинской ССР (1967)
 Государственная премия Грузинской ССР (1975) — за оперу «Лела»
 орден Трудового Красного Знамени

Ссылки 
 Лагидзе Реваз. Биография
 Реваз Лагидзе. Опера «Лела»

Лауреаты Государственной премии  Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Преподаватели Тбилисской консерватории
Выпускники Тбилисской консерватории
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва